Estadio Nacional del Perú, attuale stadio di calcio di Lima
Estadio Nacional del Perú, stadio di Lima esistito dal 1897 al 1951